Löwenkopf steht für:
 Buckelkopfbuntbarsch, ein Fisch
 Löwenkopfkaninchen, eine Zwergkaninchenrasse
 Lion’s Head, ein Berg in Südafrika
 Leklata, Erhebung in Ghana
 Löwe (Wappentier)#Gesonderter Löwenkopf
 Ein Motiv für die Ornamentik
 den Familiennamen folgender Person:
Leon Löwenkopf (1892–1966), Widerstandskämpfer, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Leipzig und VVN-Mitglied
Siehe auch:
 Leon Head
 Lion's Head
 Löwenhaupt